Tupersussat bezeichnet:
 Tupersussat (Bucht, bei Ilimanaq), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Tupersussat (Bucht, Illuluarsuit Kangiat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Tupersussat (Bucht, Upernavik), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland